Жёлтый Яр (; ) — село в Татарбунарском районе Одесской области Украины. Расположено на берегу лимана Алибей.

История 
Село это знаменито, в частности, тем, что 17 декабря 1821 года деревню Сарьяры (что и означает Жёлтый Яр, в переводе с татарского) посетил А. С. Пушкин В 1891 году здесь была открыта церковно-приходская школа.

В 1945 г. Указом ПВС УССР село Сарьяры переименовано в Желтый Яр.

Примечания 

Населённые пункты Татарбунарского района